Bernardino Muttoni – pittore italiano
 Bernardo Muttoni – pittore italiano
 Francesco Muttoni – architetto e studioso di architettura italiano
 Pietro Muttoni – pittore italiano